sankcja społeczna
 sankcje w prawie
 sankcja (element normy prawnej)
 sankcje w prawie międzynarodowym
 sankcje gospodarcze
 sankcja administracyjna
 sankcja pragmatyczna